Джакомо Бароцци да Виньола (Il Vignola; наст. имя Якопо де Бароцци; 1507—1573) — архитектор-маньерист из Болоньи, который оспаривает у Палладио и Серлио звание самого влиятельного мастера позднего Возрождения. Его центральные произведения — церковь Иль-Джезу в Риме и вилла Фарнезе в Капрароле — открыли путь к формированию стиля барокко.

Получив образование в родном городе, Виньола поехал в Рим учиться у Сангалло и зарисовывать древности для иллюстрации нового издания Витрувия. По приглашению Франциска I ездил на 18 месяцев (в 1541-43 годах) к королевскому двору в Фонтенбло, где предположительно сблизился с Серлио и Приматиччо. По возвращении в Рим поступил на службу папы Юлия III, для которого с Джорджо Вазари и Бартоломео Амманнати строил по образцу древнеримских вилл в 1551—1555 годах виллу Джулия.

В 1550-е годы Виньола под руководством Микеланджело возводил два малых купола на соборе св. Петра, а после смерти мастера возглавил работу над собором. Одновременно построил на виа Фламиниа церковь Сант-Андреа — первую, в которой купол приобрёл вытянутую форму овала. Следующим шагом Виньолы в сторону барокко была церковь Санта-Анна-деи-Палафреньери, план которой полностью вписан в овал. Кроме этого Виньола выполнял обязанности секретаря Витрувианской академии.

Наконец в 1568 году Виньола начал работу над церковью, которой часто подражали в истории архитектуры — Иль-Джезу, главным храмом ордена иезуитов. Ради создания иллюзии обширного внутреннего пространства в Иль-Джезу он соединил боковые капеллы с центральным нефом. После смерти Виньолы храм достраивал Джакомо делла Порта. Предложенная Виньолой модель целостного архитектурного пространства стала одной из моделей архитектуры стиля барокко.

На протяжении трёхсот лет европейские архитекторы изучали ордерную систему по трактату Виньолы «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562). Как и трактаты Палладио, книга Виньолы стала основным источником, из которого об архитектуре Возрождения узнавали за пределами Италии.

Жизнь и творчество 
Родился в маленьком городке Моденского герцогства — Виньоле. Свой творческий путь начинает в Болонье, где занимается живописью и одновременно выполняет по частным заказам рисунки для инкрустаций. Однако, по его собственным убеждениям, живопись не была его призванием. Большой интерес он проявляет к архитектуре и в связи с этим изучает правила перспективных построений.

В 1530 году Виньола переезжает в Рим, где некоторое время проходит обучение у Бальдассаре Перуцци и занимается изучением античных памятников. В это же время он начинает работать над трактатом «Правило пяти ордеров архитектуры» (итал. Regola delli cinque ordini d’architettura). По рекомендации папского зодчего Меличини, Виньола поступает в Витрувианскую академию (Accademia vitruviana della Virtù), которую затем и возглавит в период расцвета своей творческой деятельности.

В 1540 году после знакомства с архитектором французского короля Франциска I, вместе с Франческо Приматиччо Виньола отправляется во Францию, где совместно с Себастьяно Серлио они работают на строительстве дворца в Фонтенбло. Помимо этого Виньола делает бронзовые копии и слепки античных скульптур.

Вернувшись в 1543 году в Болонью, в течение четырёх лет (1543—1547) Виньола строит несколько небольших сооружений, среди которых палаццо Бокки, Фрокки и Каза Массеи . Все они вполне оригинальны по своей архитектурной организации, их наружный облик отличает простота исполнения, планы по большей части симметричны.

В это же время Виньола принимает участие в конкурсе создания проектов фасада для недостроенной базилики Сан-Петронио, строит судоходный канал от реки По к Болонье и мост через реку Самоджа.

С 1547 года Виньола, уже известный мастер, возводит в окрестностях Рима несколько церквей, среди которых — церковь в Маццано, Санта-Кристина (итал. chiesa di Santa Cristina), Сан-Оресто и Мадонна дель Пьано (итал. сhiesa di Madonna del Piano). Здесь нет ещё и следа барочных тенденций. Виньола использует простые планы, сдержанные композиции и минимум декоративных средств.

Джакомо Бароззи умер в Риме в 1573 году. В 1973 году его останки были перезахоронены в Пантеоне в Риме.

Вилла Джулия 
В 1550—1555 годах Виньола вновь работает в Риме, главным образом над строительством и обустройством виллы Папы Юлия III — так называемой виллы Джулия. Совместно с Виньолой над заказом папы работали Бартоломео Амманати и Джорджо Вазари.

Архитектурный ансамбль виллы состоит из нескольких закрытых помещений и анфилады замкнутых дворов с портиками, камерным нимфеем с водоёмами и садом, связанных разнообразными переходами и лестницами. Из элементов, слагающих ансамбль виллы, наиболее спокойным и близким к классике является внешний фасад главного здания, в декоре которого присутствуют основные средства архитектурного оформления: полуколонны, пилястры, ниши и руст. Остальные участки стены оставлены практически гладкими. Подобное неравномерное распределение композиционных средств, а также динамика живописно сменяющихся сценических перспектив всего ансамбля являются признаками барочных тенденций. Кроме того, склонность Виньолы к необычным элементам и криволинейным очертаниям (дугообразные и овальные планы), казалось бы, связывают архитектора с течением маньеризма, к которому, всё же его творчество (вопреки мнению некоторых исследователей) отнести нельзя.

Неподалёку от виллы Джулия, к 1554 году Виньола возводит небольшую церковь Сант-Андреа виа Фламиниа (итал. сhiesa di Sant’Andrea sulla via Flaminia). Её главный фасад выглядит так, «будто на гладкой поверхности стены исполнен четко прорисованный чертеж античного портика». Однако прямоугольный объём храма впервые был увенчан овальным куполом. Во внутреннем облике церкви нефы были перебиты стенами. Впоследствии, в эпоху распространения барокко, подобные динамичные планы получат широкое распространение.

Около 1555 года Виньола приступает к проектированию виллы Фарнезе на Палатине, реализуя себя в области садово-парковой архитектуры. От грандиозного ансамбля сохранился лишь входной портал и верхний фонтан.

Вилла Фарнезе в Капрароле 
В 1559 году Виньола получил от кардинала Александра Фарнезе заказ на строительство замка Капрарола близ Витербо. Первоначально над данным проектом работал Антонио Сангалло Младший, однако ему не удалось завершить строительство. Замок Капрарола близ Витербо — одно из наиболее известных сооружений Виньолы в области дворцовой архитектуры. К 1573 году, сохранив первоначальный пятиугольный план замка с круглым внутренним двором на фундаменте настоящей крепости, Виньола придал ему вид роскошного жилища дворцового типа.

Дворец является важным образцом архитектуры маньеризма композиционного типа «палаццо-ин-фортецца» ( — дворец в крепости). В первом проекте на случай нападения неприятеля вилла была поставлена на пятиугольном подиуме типа «скалы» () с мощными бастионами по углам пятиугольника. Планы Виньолы предусматривали построение пятиугольника вокруг круглого внутреннего двора с колоннадой. Внутренний двор, с двумя ярусами кольцевых арочных галерей, перекрытых сводами, контрастирует со строгим внешним обликом замка. Для подъёма на второй этаж ведут пять винтовых лестниц, в том числе главная, «царская» (Scala Regia), которая ведёт в главные покои. В её композиции великолепно выражена барочная идея вечного движения. Ещё одна система широких лестниц соединяет замок с внешним парком и изящным садовым павильоном — «казино» ( — маленький домик). Не случайно Б. Р. Виппер назвал Виньолу «архитектором-пейзажистом и наряду с этим архитектором больших масс». Вилла «представляет собой одновременно воплощение суровой, неприступной крепости, великолепного, привольно раскинувшегося дворца и уютной виллы на лоне природы. Замкнутость дворцов эпохи Возрождения сочетается здесь с барочным размахом».

Таким образом, этот период творчества Виньолы характеризует сочетание глубокого интереса к античной классике и введение протобарочных архитектурных приемов. Архитектор сделал важный шаг в разработке новых типов сооружений — виллы, предназначенной для отдыха, загородного замка-дворца и нового типа церковного здания.

Ещё одной грандиозной, но незаконченной работой является палаццо Фарнезе в Пьяченце. Этот проект, начатый в 1558 году Чезаре Пачотти, был передан Виньоле после того, как строительство свернули из-за переезда Пачотти во Францию.

После смерти Микеланджело в 1564 году, Виньола занимался работами по возведению двух малых куполов собора Святого Петра. Для того, чтобы замыслы Микеланджело были воплощены без каких-либо изменений за ходом работ, по приказу папы, наблюдал Джорджо Вазари.

Церковь Иль Джезу 
В 1568 году было начато наиболее известное произведение Виньолы в области церковной архитектуры — главная церковь Ордена Иезуитов Иль Джезу (итал. сhiesa del Sacro Nome di Gesù). Архитектор намеренно отказывается от центрической схемы Высокого Возрождения и вновь возвращается к базиликальному типу раннехристианских церквей Рима. После смерти Виньолы строительство завершил Джакомо делла Порта в 1584 году. Композиция Иль-Джезу на долгое время стала каноном для храмов иезуитского ордена, строившихся по всей Европе и в колониях.

Одно из последних произведений Виньолы — небольшая церковь Санта-Анна деи Палафреньери (итал. Chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri), строительство которой было начато в 1572 году. Здесь архитектор вновь экспериментирует с овальным куполом, ставя его на этот раз, над овальным кораблем.

Фонтаны 
В творческой практике Виньолы его фонтаны (на площади делла Рокка в Витербо, в Баньяйе и др.) занимают особое место. «Чрезвычайно разнообразные по замыслу и форме, нередко тонко противопоставляющие строго тектоническую композицию динамике льющейся воды», они удачно обыгрывают тему вечного движения и позволяют ощутить признаки динамичного барокко.

Теоретические труды 

Из теоретических трудов Виньолы наибольшую известность получил его трактат «Правило пяти ордеров архитектуры» (итал. Regola delli cinque ordini d’architettura), в основу которого положено доскональное изучение античных памятников и трактата Витрувия. Практический характер и простота изложения данного сочинения обусловил его популярность среди архитекторов вплоть до середины XIX в. Впервые трактат был опубликован в Риме в 1562 году.

Другой важный трактат Виньолы «Практические правила перспективы» (итал. Le due Regole della prospettiva pratica) был опубликован посмертно в 1583 году Игнацио Данти.

Общая оценка 

Несмотря на то, что в ряде случаев возведение некоторых сооружений он вел в соавторстве с другими мастерами, Виньола сумел сохранить свой индивидуальный стиль, явственно различимый в его произведениях, которые отличают классически ясные и уравновешенные композиции.

Творчество Виньолы «во многом ещё близко классическим принципам Возрождения, но многие композиционные приемы мастера получили широкое распространение лишь позднее. Так, в барочной архитектуре были подхвачены динамические качества и глубинное развитие композиций, его умение работать с большими архитектурными массами, а строгая логичность его ордерных композиций сыграла большую роль в архитектуре классицизма по всей Европе».

Хронология жизни и Основные работы 
 С 1530 года — работал в Риме. Помогал Бальдассаре Перуцци при строительстве Бельведера в Ватикане;
 1541—1543 гг. Работал на строительстве дворца Фонтенбло во Франции совместно с Приматиччо и Серлио. Изготовлял бронзовые копии и слепки античных скульптур.
 1546 г. Возвращается в Италию.
 1546—1547 гг. Работает в Болонье в должности главного архитектора по достройке базилики Сан-Петронио, соорудил мост через реку Самоджа и судоходный канал от реки По к Болонье, портик деи Бланки (dei Blanchi). Возвел ряд дворцов, среди которых Палаццо Бокки, Фрокки, Каза Массеи и др.
 С 1547 г. Возводит в окрестностях Рима несколько церквей, среди которых — церковь в Маццано, Санта-Кристина, Сан-Оресто и Мадонна дель Пьано.
 1550—1555 гг. Строительство Виллы Джулия в Риме.
 1552—1554 гг. Сотрудничал с Микеланджело на строительстве собора Святого Петра
 1554 г. Церковь Сант-Андреа на виа Фламиниа. Проект крепости в Норчии.
 1555 г. Начало работ по сооружению Виллы Фарнезе на Палатине.
 1558 г. Строительство виллы Фарнезе в Пьяченце.
 1559—1573 гг. Виньола ведёт масштабные работы по перестройке замка Капрарола и придаёт ему вид великолепной загородной резиденции.
 1561 г. Внешний фасад Порта дель Пополо — городских ворот Рима.
 1562 г. Издание в Риме главной теоретической работы Виньолы — «Правила пяти архитектурных ордеров»
 1564 г. Возводит два малых купола собора Святого Петра. Фактически становится главным руководителем строительства (официально с 1571 г.).
 С 1566 г. Строит виллу епископа Гамбара (позднее Ланте) и фонтан в Витербо.
 С 1568 г. Церковь Иль Джезу. Была закончена в 1584 г. архитектором Джакомо делла Порта после смерти Виньолы.
 1572 г. Начало строительства церкви Санта-Анна деи Палафреньери.
 Последняя крупная работа — проект церкви для Эскориала (не сохранился).

Примечания

Ссылки

Источники 

 Giorgio Vasari. Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori [Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects] (in Italian). IV (1568 ed.). pp. 94–95.

Архитекторы Италии
Архитекторы Возрождения
Архитекторы Рима
Архитекторы Болоньи